Municipio de Fenter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fenter (condado de Grant, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Fenter (condado de Hot Spring, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.